Richard Schmidt kan syfta på bland andra:

* Richard Schmidt (1866–1939), tysk indolog och översättare
 Richard Schmidt (1899–1977), tysk general
 Richard Schmidt (född 1987), tysk roddare
 Richard Schmidt (född 1992), tysk fäktare
 Richard Schmidt-Cabanis (1838–1903), tysk skådespelare och författare